Jaslice mogu značiti:
 Jaslice, prikaz Isusovog rođenja;
 Jaslice (ustanova), ustanova za skrb o djeci u dobi do 3 godine starosti.